Benholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Benholmen (vid Lövö, Kimitoön), Åboland, 
 Benholmen, del av Söderön (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland,

Se även
Benholm
Bånholmen

Robotskapade Finlandförgreningar